Międzynarodowa Federacja Ringo
 choroba Ormonda